Cauchy se poate referi la:
în matematică:
șir Cauchy, numit și șir fundamental, un șir infinit de elemente dintr-un spațiu metric satisfăcând o anumită proprietate
Inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz, inegalitate privind produsul scalar
Criteriul radicalului (Cauchy), criteriu de convergență pentru serii
nume de persoane:
Augustin Louis Cauchy, matematician francez (21 august 1789 - 23 mai 1857)